

Aziende  
 Supermercati Savoini – catena di supermercati italiana

Persone  
 Geremia Savoini (1766–1836) – generale italiano naturalizzato russo
 Gianluca Savoini – giornalista italiano
 Giulio Savoini – allenatore di calcio e calciatore italiano